Christian Friedrich Michaelis ist der Name folgender Personen:

* Christian Friedrich Michaelis (Mediziner, 1727) (1727–1804), deutscher Mediziner 
 Christian Friedrich Michaelis (Mediziner, 1754) (1754–1814), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Christian Friedrich Michaelis (Philosoph) (1770–1834), deutscher Philosoph